Geneviève Bujold – attrice canadese
 Guy Bujold – presidente dell'Agenzia spaziale canadese
 Joseph Edèse Bujold – politico canadese
 Lois McMaster Bujold – scrittrice statunitense di romanzi di fantascienza e fantasy
 Mandy Bujold – pugile canadese